Казанбулак — топоним

 Казанбулак — река в России
 Казанбулак — посёлок в Азербайджане
 Казанбулак — вершина (3369 м) в Коксуйском хребте в Западном Тянь-Шане